Vellón puede referirse a:

 El vellón, tipo de aleación de plata y cobre.
 El vellón o zalea; cuero de oveja o carnero curtido de modo que conserve su lana para ofrecer así a su usuario protección contra la humedad y el frío.
 El Vellón, municipio de la Comunidad de Madrid (España).

Además, puede hacer referencia a:
 El vellocino de oro; en la mitología griega, el vellón o zalea del carnero alado Crisómalo.

Enlaces externos